Vergnano steht für:
 Vergnano, Dorf in der Gemeinde Piazza al Serchio
 Mark Vergnano, CEO von Chemours